Dendrochóri kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Dendrochóri (ort i Grekland, Thessalien), Trikala, 
 Dendrochóri (ort i Grekland, Västra Makedonien), Nomós Kastoriás, 

Robotskapade Greklandförgreningar